Фалале́й (Фалалёй, Фалеле́й;  — «цветущая маслина», от  — «цвести» +  — «маслина преимущественно дикая») — мужское личное имя. Производные фамилии — , , , . Топонимы, происходящие от имени — , .

Известные носители 
 Фалалей (ок. 284) — христианский мученик. Память — .
 Фалалей (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный. Память — .